Der Weitsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 3. und 4. August 2012 im Olympiastadion London ausgetragen. 42 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde Greg Rutherford aus Großbritannien. Der Australier Mitchell Watt gewann die Silbermedaille, Bronze ging an den US-Amerikaner Will Claye.

Mit Sebastian Bayer, Alyn Camara und Christian Reif gingen drei Deutsche an den Start. Camara und Reif scheiterten in der Vorrunde. Bayer qualifizierte sich für das Finale und belegte dort Rang fünf.
Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Mit seinem weitesten Sprung auf 8,31 m im vierten Durchgang des Finales bei einem Gegenwind von 0,4 m/s verfehlte der britische Olympiasieger Greg Rutherford diesen Rekord um 59 Zentimeter. Zum Weltrekord fehlten ihm 64 Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkungen:
 Alle Zeiten in diesem Beitrag sind nach Ortszeit London (UTC±0) angegeben.
 Alle Weitenangaben sind in Metern (m) notiert.

Qualifikation 
3. August 2012, 19:50 Uhr

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Zwei Springer (hellblau unterlegt) übertrafen die direkte Qualifikationsweite von 8,10 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. So wurde das Finalfeld mit zehn weiteren Wettbewerbern aus beiden Gruppen (hellgrün unterlegt) nach den nächstbesten Weiten aufgefüllt. Für die Teilnahme am Finale waren so 7,92 m bei einem zweitbesten Sprung von 7,88 m notwendig.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Weitspringer:

Gruppe B 

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 

4. August 2012, 19:55 Uhr

Im Finale standen zwölf Athleten, zwei von ihnen hatten die geforderte Qualifikationsweite übertroffen, die anderen hatten das Finale jeweils über ihre Platzierung erreicht. Neben zwei Australiern, zwei US-Amerikanern und zwei Athleten aus Großbritannien nahmen je ein Athlet von den Bermudas, aus Brasilien, Deutschland, Schweden und Südafrika teil.

Als Favoriten galten der Australier Mitchell Watt und Greg Rutherford aus Großbritannien. Der Olympiasieger von 2008 Irving Saladino aus Panama war nach drei Fehlversuchen in der Qualifikation ausgeschieden.

Die Führung im ersten Durchgang übernahm der Brite Christopher Tomlinson mit 8,06 m. Im zweiten Versuch ging Rutherford mit 8,21 m an die Spitze gefolgt vom US-Amerikaner Will Claye mit 8,07 m. In Runde drei gelangen auch dem Schweden Michel Tornéus 8,07 m. Im vierten Durchgang verbesserten sich Rutherford auf 8,31 m, Claye auf 8,12 m und Tornéus auf 8,11 m. Der Deutsche Sebastian Bayer sprang 8,10 m und schob sich auf Rang vier vor. Im fünften Versuch gelang Watt ein Sprung auf 8,13 m, mit seinem letzten Sprung verbesserte er sich noch einmal auf 8,16 m. Damit war Greg Rutherford Olympiasieger. Mitchell Watt hatte Silber und Will Claye Bronze gewonnen. Der Schwede Michel Tornéus wurde Vierter vor dem Deutschen Sebastian Bayer.

Die Weiten bei diesem Wettbewerb waren keine Spitzenwerte. Rutherford reichte die kürzeste Siegesweite seit den Spielen von München 1972 zur Goldmedaille. Nur sieben Athleten übertrafen die acht-Meter-Marke.

Video 
 Greg Rutherford Win's Long Jump Gold - London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 3. April 2022

Weblinks 
 Official results book, XXX Olympic Games London 2012, Athletics, Men's Long Jump, stillmed.olympic.org (englisch/französisch), S. 158–164 (PDF; 55.483 KB), abgerufen am 3. April 2022
 OLYMPIC GAMES LONDON (OLYMPIC STADIUM) 27 JUL - 12 AUG 2012, men's Long Jump, Weltleichtathletikverband World Athletics (englisch), worldathletics.org, abgerufen am 3. April 2022
 Athletics at the 2012 Summer Olympics, Long Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 3. April 2022
 London 2012, long jump men Results, olympics.com, abgerufen am 3. April 2022
 Athletics at the 2012 London Summer Games: Men's long jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 3. April 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Newham